Можарка — топоним в России:

 Можарка — село в Курагинском районе Красноярского края.
 Можарка — село в Городищенском районе Пензенской области.
 Можарка — река в Красноярском крае, правый приток реки Казыр.